Быстрый: 

 Быстрый — другое название пролива Сноу.

Населённые пункты 
 Россия 
 Быстрый — хутор в Белгородском районе Белгородской области.
 Быстрый — исчезнувший посёлок в Новосильском районе Орловской области.
 Быстрый — посёлок в Кудымкарском районе Пермского края.
 Быстрый — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области.
Быстрый — разъезд в Морозовском районе Ростовской области.
Быстрый — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
Быстрый — посёлок в Анадырском районе Чукотского автономного округа, упразднён в 1995 году.
 Быстрый — посёлок в Чаунском районе Чукотского автономного округа.
 
 Украина
 Быстрый — село в Дрогобычском районе Львовской области.

Реки 
 Быстрый (приток Глубокой) — ручей на острове Котельный.
 Быстрый (приток Кошкаргаихи) — река в Алтайском крае.
 Быстрый (приток Лагерной) — ручей на Северной Земле.
 Быстрый (приток Лисицы)
 Быстрый (приток Большой Кимитины) — ручей на Камчатке.
 Быстрый (приток Студёной) — река на Камчатке.

Корабли 
 «Быстрый» — парусный фрегат 44-пушечного ранга (тип «Спешный») Российского Императорского флота.
 «Быстрый» — колёсный пароход Балтийского флота России.
 «Быстрый» — миноносец типа «Буйный».
 «Быстрый» — эскадренный миноносец типа «Новик».
 «Быстрый» — эскадренный миноносец проекта 7.
 «Быстрый» — эскадренный миноносец проекта 30-бис.
 «Быстрый» — эскадренный миноносец проекта 956.

Фамилия 
 Фамилия из Списка дворянских родов Гродненской губернии.